Gunnar Galin, švedski hokejist, * 4. april 1902, Švedska, † 21. januar 1997, Švedska.

Galin je v svoji karieri igral za klube AIK IF, IFK Stockholm in IK Göta v švedski ligi, kjer je štirikrat osvojil naslov državnega prvaka, v sezonah 1926/27, 1927/28, 1928/29 in 1929/30. V sezoni 1924/25 je bil prvi strelec lige. 

Za Švedsko reprezentanco je nastopil na treh Evropskih prvenstvih, kjer je osvojil eno zlato in dve srebrni medalji, skupno pa je odigral šest tekem za reprezentanco.

Pregled kariere (nepopoln)

|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 20/21
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Evropsko prvenstvo
| 21
|
| 1
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 21/22
|
|
| 5
|
| 5
|
|
|
|
| 0
|
| 0
|
|
|-
| Švedska
| Evropsko prvenstvo
| 22
|
| 0
| 2
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| IFK Stockholm
| Švedska liga
| 22/23
|
|
| 2
|
| 2
|
|
|
| 1
| 0
|
| 0
|
|
|-
| IFK Stockholm
| Švedska liga
| 23/24
|
|
| 1
|
| 1
|
|
|
|
| 3
|
| 3
|
|
|-
| Švedska
| Evropsko prvenstvo
| 24
|
| 3
| 6
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| IK Göta
| Švedska liga
| 24/25
|
|
| 8
|
| 8
|
|
|
| 2
| 4
|
| 4
|
|
|-
| IK Göta
| Švedska liga
| 25/26
|
|
| 5
|
| 5
|
|
|
| 1
| 0
|
| 0
|
|
|-
| IK Göta
| Švedska liga
| 26/27
|
|
| 15
|
| 15
|
|
|
|
| 2
|
| 2
|
|
|-
| IK Göta
| Švedska liga
| 27/28
|
|
| 6
|
| 6
|
|
|
|
| 2
|
| 2
|
|
|-
| IK Göta
| Švedska liga
| 28/29
|
|
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| IK Göta
| Švedska liga
| 29/30
|
|
| 1
|
| 1
|
|
|
|
| 0
|
| 0
|
|
|-
| IK Göta
| Švedska liga
| 30/31
|
|
| 0
|
| 0
|
|
|
| 1
| 0
|
| 0
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 31/32
|
|
| 2
|
| 2
|
|
|
|
| 0
|
| 0
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 32/33
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 4
| bgcolor="#7FFF00" | 53
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 53
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 5
| bgcolor="#7FFF00" | 11
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 11
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Švedski hokejski napadalci
Švedski hokejski reprezentanti
Hokejisti AIK
Hokejisti IFK Stockholm
Hokejisti IK Göta